Минулорічна чемпіонка Кароліна Плішкова захистила титул, здолавши в фіналі Медісон Кіз, 6–4, 4–6, 7–5.

Сіяні тенісистки

Дві тенісистки з найвищим рейтингом починали турнір з другого кола.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Qualifying

Seeds

Qualifiers

Qualifying draw

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання

Основна сітка 
Сітка кваліфікації 

2020 Women's Singles
Brisbane International - Singles
2020 в австралійському спорті